Marion Center – CDP del Massachusetts
Marion Center – comune della Pennsylvania